Verbena – genere tassonomico di piante
Verbena – nome comune della Verbena officinalis
Verbena – nome proprio di persona femminile italiano
Verbena – festa tipica del mondo ispanico 
Verbena – gruppo musicale Grunge statunitense

Altri progetti